Siechenkirche, traditionelle Bezeichnung für bestimmte Hospitalkirchen, steht für:
Siechenkirche Trendelburg, siehe Turm der Siechenkirche (Trendelburg), Hessen
Siechenkirche zum Heiligen Kreuz, Vorgänger der Kirche Zum Heiligen Kreuz (Meiningen), Thüringen
 Siechenkirche St. Anton (Dingolfing)